Dieser Artikel listet die Bauten, Umbauten und nicht realisierten Bauprojekte von Niklaus Sprüngli auf. Wenn nicht anders vermerkt, handelt es sich um quellenmässig belegte Werke. Die Liste folgt hauptsächlich der Zusammenstellung von Dieter Schnell aus dem Jahr 1999.

Bauten und Projekte

Einzelnachweise

Literatur 
 
 Paul Hofer: Niklaus Sprüngli, 1705–1802: Gedächtnisausstellung zum 150. Todesjahr in der Schulwarte Bern, vom 24. Januar bis 7. März 1953. Enthält: Kritisches Verzeichnis bearb. von Paul Hofer. Benteli, Bern 1953.
 
 Robert Kieser: Berner Landsitze des XVII. und XVIII. Jahrhunderts. Genf 1918.
 Dieter Schnell: Niklaus Sprüngli: 1725–1802. Bauen für die Stadt und Republik Bern. Licorne-Verlag, Bern/Langnau/Murten 1999.
 Dieter Schnell: Zur Entwicklung eines Berner Geschäftshauses im 20. Jahrhundert. Die Liegenschaften an der Marktgasse und an der Amthausgasse der Gesellschaft zu Mittellöwen, In: Das Gesellschaftshaus zu Mittellöwen im 20. Jahrhundert (= Geschichte der Berner Gesellschaft zu Mittellöwen. Bd. 5), Gesellschaft zu Mittellöwen, Bern 2015, S. 10–31.
 Heinrich Türler und Emanuel Jirka Propper: Das Bürgerhaus im Kanton Bern, II. Teil, Zürich 1922.

Spruengli
Architektur (Schweiz)
Liste (Bauwerke)